Billy Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Billy Lake (Valdez-Cordova, McCarthy, Alaska)
 Billy Lake (Valdez-Cordova, Gulkana, Alaska)
 Billy Lake (Florida)
 Billy Lake (Kalifornien)
 Billy Lake (Missouri)
 Billy Lake (Lane County, Oregon)
 Billy Lake (Linn County, Oregon)

Siehe auch:
 Billys Lake